Rana steht für:

 Rana, biologische Gattung, siehe Echte Frösche (Gattung)
 Rana (Nordland), Kommune in der Provinz Nordland, Norwegen
 Rana (Vorname), altpersischer Frauenname
 Rana, indischer Fürstentitel, siehe Indische Adelsprädikate
 Rana, Stern im Sternbild Eridanus, siehe Delta Eridani
 Rana, anderer Name für die Rote Bete
 Pastificio Rana, italienischer Nahrungsmittelhersteller

Rana ist der Familienname folgender Personen:
 Amarjit Rana (* 1960), indischer Hockeyspieler
 Azmat Rana (1951–2015), pakistanischer Cricketspieler
 Bahadur Shumsher Jang Bahadur Rana (1892–??), nepalesischer Diplomat
 Basant Bahadur Rana (* 1984), indischer Geher
 Beatrice Rana (* 1993), italienische Pianistin
 Bir Schamscher Jang Bahadur Rana (1852–1901), nepalesischer Politiker
 Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana (1863–1929), nepalesischer Politiker
 Diljit Rana, Baron Rana (* 1938), britischer Politiker und Unternehmer
 Jang Bahadur Rana (1817–1877), nepalesischer Politiker
 Jaspal Rana (* 1976), indischer Sportschütze
 Jenis av Rana (* 1953), färöischer Politiker (Miðflokkurin)
 Juan Rana (eigentlich Cosme Pérez; 1593–1673), spanischer Schauspieler und Komiker 
 Manjural Islam Rana (Qazi Manjural Islam; 1984–2007), bangladeschischer Cricketspieler
 Mohammed Rana (* 1983), bangladeschischer Schwimmer
 Muhammad Asif Rana (* 1985), pakistanischer Hockeyspieler
 Mujahid Ali Rana (* 1970), pakistanischer Hockeyspieler
 Rajendra Singh Rana (1961–2015), indischer Politiker

 Sohel Rana (* 1978), bangladeschischer Politiker
 Subarna Shamsher Rana (1910–1977), nepalesischer Politiker

Siehe auch:
 Raná
 Raña
 Ranna (Begriffsklärung)